een plaats in Frankrijk:
Quincy (Frankrijk) in het departement Cher
Quincy-sous-Sénart
Quincy-sous-le-Mont
Quincy-Landzécourt in het departement Meuse
Quincy-le-Vicomte in het departement Côte-d'Or
Quincy-Voisins
een plaats in de VS:
Quincy (Californië)
Quincy (Florida)
Quincy (Illinois)
Quincy (Massachusetts)
Quincy (Michigan)
Quincy (Ohio)
Quincy (Washington)
 een voornaam:
 Quincy Allée
 Quincy Amarikwa
 Quincy Boogers
 Quincy A. Gillmore
 Quincy Gario
 Quincy Girigorie
 Quincy Hogesteger
 Quincy Jones
 Quincy Jones III
 Quincy Menig
 Quincy Owusu-Abeyie
 Quincy Porter
 Quincy Promes
 Quincy Quek
 Quincy Treffers
 Quincy Watts
 Quincy (zanger), Nederlands zanger
 John Quincy Adams
 John Quincy Adams Ward
 een achternaam:
 Josiah Quincy
 Josiah Quincy
Quincy, M.E. een Amerikaanse televisieserie